Nyárád (keresztnév), régi magyar férfinév
 Nyárád (folyó), a Maros mellékfolyója
 Nyárád (település), község Veszprém megyében

Településnevek részeként 
 Csiliznyárad (szk. Ňárad), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Dunaszerdahelyi járás
 Mezőnyárád, község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Nagynyárád, község Baranya megyében
 Kisnyárád, község Baranya megyében
 Nyarádkelecsény vagy Kaposkelecsény (szk. Kapušianske Kľačany), Szlovákia, Kassai kerület, Nagymihályi járás
 Ungnyarád (szk. Ňarad) Nyarádkelecsény településrésze